Лиза Линн Мастерс (1 января 1964, Омаха, Дуглас, Небраска, США — 15 ноября 2016, Лима, Перу) — американская актриса, писательница и модель.

Ранняя жизнь и образование 
Родилась в Омахе, штат Небраска, выросла в Эшвилле, Северная Каролина. Окончила Государственный университет Аппалачи по специальности «Эфирное вещание» со специализацией «Танец модерн». Позже она училась в Высшей школе журналистики Колумбийского университета.

Карьера 
После окончания колледжа работала в качестве модели и репортёра, а также сыграла неуказанную в титрах роль репортёра новостей № 2 в художественном фильме Осада. Она появлялась в телевизионных рекламных роликах, а позже снялась в художественном фильме Степфордские жёны.

Продолжила работать моделью и снялась в нескольких телесериалах, в том числе в эпизодах Закон и порядок: Преступное намерение и Закон и порядок: Специальный корпус, Дурнушка и Несгибаемая Кимми Шмидт.

Личная жизнь 
В 2004 году она вышла замуж за практикующего целителя Уильяма Брукса. Они жили в Бруклине, Нью Йорк..

В ночь на 15 ноября 2016 года была найдена повешеной в номере отеля в Лиме, Перу. Полиция квалифицировала произошедшее как суицид, поскольку рядом с телом Мастерс были обнаружены антидепрессанты, сотовый телефон с инструкциями, как связаться с её родственниками в Соединённых Штатах и два письма, в которых среди прочего актриса изложила историю своих психических заболеваний.

Примечания

Литература

Ссылки 

Киноактрисы США
Актрисы телевидения США
Повесившиеся
Выпускники Аппалачского государственного университета
Женщины-самоубийцы США